High Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 High Island (Connecticut)
 High Island (Louisiana)
 High Island (Knox County)
 High Island (Lincoln County)
 High Island (Anne Arundel County)
 High Island (Montgomery County)
 High Island (Massachusetts)
 High Island (Michigan)
 High Island (New Jersey)
 High Island (New York)
 High Island (South Carolina)
 High Island (Texas)
 High Island (Wisconsin)

in Australien:
 High Island (Cairns), Queensland
 High Island (Torres Strait), Queensland

In Irland:
 High Island (Galway)
 High Island (Cork)

High Island ist der Name folgender Orte:
 High Island (Galveston County), Vereinigte Staaten